Linac, comune francese
Linac, abbreviazione per Acceleratore Lineare